Меса Гранде има више значења:

 Меса Гранде (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Меса Гранде (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Гранде, Меса дел Закатон (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Меса Гранде (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Меса Гранде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Меса Гранде, Ел Хакалон (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Меса Гранде (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику